36 widoków na górę Fudżi (Hiroshige)
 36 widoków na górę Fudżi (Hokusai)